Урюмское сельское поселение — название нескольких муниципальных образований и административно-территориальных единиц в России:
 Сельское поселение «Урюмское» — в Чернышевском районе Забайкальского края.
 Урюмское сельское поселение — в Тетюшском районе Республики Татарстан.